Naundörfchen ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Naundörfchen (Nünchritz), Ortsteil der Gemeinde Nünchritz im Landkreis Meißen
 Naundörfchen (Leipzig), Ort westlich des alten Leipziger Stadtkerns